Dans la mythologie grecque, Corésos ou Corésus (en grec ancien  / Kóresos) peut désigner :
 Corésos d'Éphèse, un autochtone ;
 Corésos de Calydon, amant malheureux de Callirrhoé.